

Astronomia 
34738 Hulbert – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Hulbert – township della Contea di Chippewa, Michigan
Hulbert – città della Contea di Cherokee, Oklahoma

Persone 
Jack Hulbert – attore e scrittore britannico